

Personnalité 

 Vittoria Accoramboni (1557-1585), noble italienne.

Titre 

 Vittoria Accoramboni, duchesse de Bracciano (1837), récit de Stendhal.